L'édition 2012 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 22 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Juan Martín del Potro remporte l'épreuve en simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Andy Murray déclare forfait avant le tournoi à cause de douleurs au dos.

Kei Nishikori, finaliste l'année précédente, déclare également forfait avant le tournoi à cause d'une blessure à la cheville droite.

Lauréats 
Juan Martín del Potro remporte son  en simple en battant en finale le double tenant du titre Roger Federer. Il s'agit de son  et  sur dur en carrière, il soulève ainsi le  de la saison.

En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale Treat Conrad Huey et Dominic Inglot. Il s'agit respectivement de leur  et .

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2012
Sport en Suisse en 2012
Tennis en octobre 2012